Bahía Blanca (stad), een stad in Argentinië
Bahía Blanca (partido), een regio in Argentinië
Bahía Blanca (estuarium), een riviermonding aan de Atlantische kust van Argentinië